Il doppio del DFS Classic 2007 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2007.

Jelena Janković e Li Na erano le detentrici del titolo, ma hanno perso nel 1º turno contro Chunmei Ji e Shengnan Sun.

Yung-jan Chan e Chia-jung Chunag hanno battuto in finale 7–6 (7–3), 6–3  Tiantian Sun e Meilen Tu.

Teste di serie

 Cara Black /  Liezel Huber (semifinali)
 Yung-jan Chan /  Chia-jung Chuang (campionesse)
 Vania King /  Zi Yan (semifinali)
 Daniela Hantuchová /  Sania Mirza (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

DFS Classic 2007